Ники Хэмблтон-Джонс (, 24 февраля 1971, Претория, ЮАР) — телеведущая, известная прежде всего тем, что вела шоу «На 10 лет моложе» на Channel 4. Она также является предпринимателем, стилистом и экспертом по вопросам старения.

Биография 
Она родилась в Южной Африке и получила диплом по диетологии с отличием, прежде чем начала свою частную практику в Кейптауне. Затем она закончила аспирантуру бизнес-школы Wits, а в 1996 году переехала в Лондон, где работала консультантом по маркетингу. После увольнения в 2001 году она основала личную консультационную фирму стилистов NHJ Style. В 2003 году Ники начала показ «На 10 лет моложе» на 4 канале. В это время Ники работала послом бренда для ряда розничных брендов. В 2008 году она основала Академию стилей NHJ, обеспечивающую обучение и развитие начинающих стилистов и розничных продавцов с личными отделами покупок. Хэмблтон-Джонс живет в Лондоне со своим мужем Робертом и двумя детьми.

Телевизионная карьера 
В 2003 году с ней связался Channel 4, который просмотрел ее веб-сайт и был заинтересован в том, чтобы протестировать ее на экране для нового шоу о макияже под названием «На 10 лет моложе». Позже ее взяли на работу и предоставили программу на 5 лет.

Бибилиография 
Хэмблтон-Джонс опубликовала четыре книги. Она также регулярно занимается стилистикой фотосессий для журналов и имеет различные рекламные предложения.
 Top to Toe: The Ultimate Guide to Becoming Who You Want to Be
 «10 Years Younger» in 10 Days
 «10 Years Younger» Nutrition Bible
 How To Look Gorgeous

Примечания

Ссылки 
 
 10 Years Younger Channel 4 website

Телеведущие ЮАР
Телеведущие XXI века
Маркетологи